

Особи
 Джеронімо — військовий ватажок чірікауа-апачів
 Жеронімо де Агіляр — іспанський священик-францисканець, конкістадор (1489—1531)
 Джеронімо Канавезі — італійський скульптор (1525—1582)
 Джеронімо Каскіо — італійський шахіст (1571—1634)

Топонім

 Джеронімо — місто, штат Оклахома
 Джеронімо — переписна місцевість, штат Техас

Інше 
 Джеронімо Стілтон — літературний персонаж
 Джеронімо: Американська легенда — кінофільм режисера Волтера Гілла (1993)
 Джеронімо (фільм) — кінофільм режисера Тоні Ґатліфа (2014)